Гран-при Бельгии 1954 года (официально XVI Grand Prix de Belgique) — автогонка, прошедшая 20 июня 1954 года на трассе Спа-Франкоршам, Спа, Бельгия. Она стала третьей гонкой сезона 1954. Гонку выиграл Хуан Мануэль Фанхио.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан-Мануэль Фанхио — 4:22,1
 Быстрый круг: Хуан-Мануэль Фанхио- 4:25,5 (13 круг, 191,45 км/ч)
 Автомобиль №10 использовался совместно: Майк Хоторн (20 кругов), Хосе Фройлан Гонсалес (15 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 

 
 
 
 Гран-при Бельгии 1954 года на Formula1.com
 

Гран-при Бельгии